

Patronyme
 Barbara Delsol, est une comédienne française spécialisée dans le doublage.
 Chantal Delsol, (1947- ), est une philosophe, historienne des idées politiques, et romancière française.
 Fabienne Delsol, est une chanteuse française.
 Jean Delsol, (1827-1896), fut un avocat et homme politique français.
 Jean-Philippe Delsol (1950- ), avocat et essayiste français.
 Louis Delsol, (1870-1956), fut un homme politique français.
 Michel Delsol (1922-2012), herpétologiste et biologiste français. 
 Paula Delsol, (1923- ), est une réalisatrice et écrivaine française.
 Pierre Delsol, (1909-1987), militaire et résistant français, Compagnon de la Libération.

Ėdition et presse 
 Delsol est un diffuseur de bandes dessinées créé par Delcourt et Soleil Productions

Homonymie
Homonymie de patronyme